Franciaország
Origny, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Origny-le-Butin, település Franciaországban, Orne megyében
Origny-le-Roux, település Franciaországban, Orne megyében
Origny-Sainte-Benoite, település Franciaországban, Aisne megyében
Origny-le-Sec, település Franciaországban, Aube megyében
Origny-en-Thiérache, település Franciaországban, Aisne megyében